Det finns två personer i Bibeln som har namnet Lemek. Båda två levde före syndafloden.

Lemek, bigamisten 
Den ene Lemek var en ättling till Kain och hade två fruar: Ada och Silla. Ada födde honom sönerna Jabal och Jubal. Jabal blev far till dem som bor i tält, medan Jubal blev far till musikerna. Silla födde sonen Tubal-Kain som var smed, och blev far till alla koppar- och järnsmeder, och hans syster hette Naama.

Lemeks så kallade svärdssång, som prisar blodshämnden, räknas som bibelns äldsta poetiska parti.

En ballad om Lameks söner är en munter dikt av Frans G. Bengtsson, som handlar om "Jabal och Jubal och Tubal-Kain". Den publicerades första gången i Bengtssons Tärningkast 1923.

Lemek, Noas far 
Den andre Lemek var son till Metushelach och far till Noa. Han dog fem år innan syndafloden kom.

Källor 

Personer i Gamla Testamentet